Третья футбольная лига 2012/2013 годов () — 5-й сезон Третьей лиги с момента её создания в 2008 году. Сезон стартовал 21 июля 2012 года и закончился 18 мая 2013 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Третья лига 2012/13 на kicker.de

2012/2013
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2012 году
Спорт в Германии в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013